Opole (stad), in Polen
 Woiwodschap Opole, regio in Polen
 Bisdom Opole, rooms-katholiek bisdom in de Poolse kerkprovincie Katowice
 Opole (district), district in Polen
 het voormalige hertogdom Opole